Ла́рисса Хо́уп Уи́лсон (; 5 мая 1989, , Глостершир, Англия, Великобритания) — английская актриса. Наиболее известна ролью  из телесериала «Молокососы» (2007—2008), за которую получила номинацию «Выдающаяся актриса — драматический сериал» Телевизионного фестиваля в Монте-Карло (2008).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения Великобритании